

Patronyme 

 Jean-Frédéric Perregaux (1744-1808), banquier français d’origine suisse ;
Alexandre Perregaux (1749-1808), orfèvre et architecte suisse ;
 Alphonse Perregaux (1785-1841), fils de Jean-Frédéric, personnalité politique française ;
 Henri Perregaux (1785-1850), fils d'Alexandre, architecte suisse ;
  (1815-1898), fils d'Alphonse, mari de Marie Duplessis ;
 Alexandre Charles Perrégaux (1791-1837), cousin d'Alphonse, général français ;
Aloys Perregaux (1936-) peintre suisse.

Toponyme 

 Perrégaux, ancienne commune d’Algérie.

Autres 
 Girard-Perregaux, manufacture de haute horlogerie suisse.